

Топоніми 
 Сава — річка у Південно-Східній Європі, права притока Дунаю.

Сава — село у Вітебській області, Горецький район

Сава () — село у волості Луунья повіту Тартумаа

Сава () — муніципалітет  у регіоні Апулія, провінція Таранто

Сава — село в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства

Сава () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш

Сава — повіт у префектурі Ґумма.

Персоналії 
 Сава — слов'янське ім'я.
 Святий Сава — сербський святий.
 Сава Освячений — святий, монах грецький.
 Сава Готський — мученик.

Кораблі 
 П-802 «Сава» — підводний човен ВМС Югославії, колишній італійський «Наутіло» () типу «Флутто».
 Підводні човни типу «Сава» — тип підводних човнів ВМС Югославії 1970-2000-х років
 П-831 «Сава» — підводний човен ВМС Югославії однойменного типу